Voltchkov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Волчков :
 Aleksandr Voltchkov (1977) joueur de hockey sur glace russe.
 Aleksandr Sergueïevitch Voltchkov (1952-) joueur et entraîneur de hockey sur glace soviétique.
 Vladimir Voltchkov (1978) joueur de tennis biélorusse.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe